Hiei (berg) (比叡山, Hiei-zan), een berg ten noordoosten van de stad Kioto
 Hiei (schip, 1914) (比叡), een Kongo-klasse slagschip van de Keizerlijke Japanse Marine